La XII edizione del campionato europeo di scherma si è svolta dal 21 al 27 giugno 1999 a Bolzano, in Italia.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 1999
Scherma nel 1999
Competizioni sportive a Bolzano
Scherma a Bolzano